

Prénom 
Zahia est un prénom féminin d'origine algérienne notamment porté par :
 Zahia Dahmani (1972-) est une sportive française ;
 Zahia Dahel Hebrih (1952-), peintre et sculpteur algérienne ;
 Zahia Dehar (1992-), personnalité médiatique ;
 Zohra Zahia Hanous (1975-), joueuse de football algérienne ;
 Zahia Ziouani (1978-), chef d'orchestre.

Toponyme
 Zahia est une localité de Côte d'Ivoire.

Homonymie de prénom